Чемпионаты Чехословакии среди мужчин проводились с 1919 года.

Лидером по количеству завоеванных титулов является Л. Пахман, победивший в 7 чемпионатах. 6 титулов у В. Горта, 5 — у Л. Фтачника.

Женские чемпионаты проводились с 1938 г. Безусловным лидером по числу чемпионских титулов являются К. Эретова, победившая в 10 чемпионатах. По 5 титулов в активе Н. Грушковой-Бельской, Ш. Вокржаловой и Э. Рихтровой (Грушкова-Бельская также дважды побеждала в чемпионатах Богемии и Моравии).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты 

До образования Чехословакии проводились чемпионаты Богемии:

В годы фашистской оккупации проводились чемпионаты протектората Богемии и Моравии:

После распада Чехословакии в 1993 году проводятся чемпионаты Чехии и Словакии.

Женские чемпионаты 

В годы фашистской оккупации проводились чемпионаты протектората Богемии и Моравии:

См. также 
 Основная статья — Чемпионат Чехии по шахматам.
 Основная статья — Чемпионат Словакии по шахматам.

Примечания

Ссылки 
 Historie MČR mužů

ЧехословакияЧ
Соревнования по шахматам в Чехословакии
Шахматы